VM i gravel 2022 var den 1. udgave af VM i gravel. Det blev afholdt fra 8. til 9. oktober 2022 i den italienske region Veneto. Løbene havde start i Vicenza og mål i Cittadella.

Resultater

Damer

Herrer

Eksterne henvisninger 

 
 
 

2022
Cykelløb i 2022